Cífka ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Cífka (1909–1978), tschechoslowakischer Skisportler
 Stanislav Cífka (* 1987), tschechischer E-Sportler, Schach- und Pokerspieler